Dan Donovan (politicus) (1956), Amerikaans politicus
 Dan Donovan (musicus) (1962), Brits musicus